Alexandrette bezeichnet:
 Sandschak Alexandrette, osmanische Verwaltungseinheit
 griechischer Name der Stadt İskenderun, Hauptstadt des gleichnamigen Sandschaks